Division orientale (Fidji)
 Division orientale (Nouvelle-Galles du Sud)